Glowitz bezeichnet:

 Glowitz (Putbus), einen Stadtteil von Putbus auf Rügen
 den deutschen Namen des polnischen Ortes Główczyce in der Woiwodschaft Pommern (Glowitz, Kreis Stolp/Pommern)